Kaffeebaum steht für

 Kaffee (Pflanze) oder
 als Kurzbezeichnung für die Leipziger Gaststätte Zum Arabischen Coffe Baum